Рома́н Худяко́в:
 Худяков, Роман Вениаминович (род. 1993) — российский хип-хоп исполнитель, продюсер, диджей, битмейкер и звукорежиссёр, более известен под псевдонимом Loqiemean.
 Худяков, Роман Иванович (род. 1977) — российский и приднестровский политический деятель, председатель ЛДПР Приднестровья.